La province de Valladolid en Espagne ;
 Valladolid, capitale de cette province ;
 L'ancien nom de Morelia, capitale de l'État de Michoacán au Mexique ;
 Valladolid, ville de l'État du Yucatán au Mexique
 Valladolid,  une municipalité du Honduras
 La Controverse de Valladolid ou le statut des indiens (voir aussi la page homonyme sur ce sujet).
Valladolid (Philippines).

Homonymie